«Ноа» () — армянский профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Ереване. Был создан в 2017 году под названием «Арцах».

Президент клуба Роман Геворкян является президентом армянского холдинга «Ноа», которому также принадлежат футбольные клубы «Сиена» (Италия; с августа 2020 года), «Динамо» Рига (Латвия), «Ноа Юрмала» (Латвия; с января 2021 года) и «Юрдинген 05» (Германия; с февраля 2021 года).

Названия 
 2017—2019 — «Арцах»
 2019— — «Ноа»

История 
Футбольный клуб был основан в 2017 году. Команда начала выступать в Первой лиге Армении и получила название «Арцах». В 2018 году коллектив завоевал право участвовать в премьер-лиге Армении. В декабре того же года Карен Абрамян стал новым владельцем и президентом клуба.

Летом 2019 года клуб был выкуплен холдингом «Ноа» и сменил название, а команду возглавил тандем молдавских тренеров Игорь Пикущак и Вадим Борец. В сезоне 2019/20 года команда завоевала серебряные медали, а также стала обладателем Кубка Армении.

В октябре 2020 года Пикущак покинул команду, по его словам, из-за ситуации в Нагорном Карабахе, перебравшись в российский «Акрон» Тольятти. Новым главным тренером «Ноа» стал Дмитрий Гунько. По итогам сезона 2020/21 клуб вновь стал обладателем серебряных медалей чемпионата страны, завоевав право на участие в первом квалификационном раунде Лиги Конференций УЕФА 2021/22. 10 июня 2021 года по обоюдному согласию Дмитрий Гунько и его штаб покинули команду. 

19 июня 2021 года клуб на своём официальном сайте сообщил, что меняет вектор развития — акцент в комплектовании будет сделан на перспективных молодых игроков Академии «Ноа». 24 июня 2021 года на должность старшего тренера был назначен российский тренер Григорий Михалюк. Вместе со своим помощником Евгением Галкиным он начал подготовку команды к новому сезону. 30 июня 2021 года главным тренером команды был назначен Арам Акопян. С ноября 2021 по март 2022 года главным тренером был Виктор Булатов, затем на должность вернулся Акопян.

Достижения 
  Серебряный призёр Первой лиги: 2017/18
  Серебряный призёр чемпионата Армении: 2019/20, 2020/21
  Обладатель Кубка Армении: 2019/20
  Обладатель Суперкубка Армении: 2020

Статистика выступлений

На внутренней арене

В еврокубках

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 «Ноа» на сайте soccerway.com
 «Ноа» на сайте Transfermarkt.de
 «Ноа» на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Армении
Спортивные клубы Еревана